Буздыган (от тюркского «бузды» «разрушить», боздыхан, буздыха́н, буздуган, буздурхан) — разновидность булавы, с яблоком, усаженным шипами или гвоздями; чаще имеет несколько приваренных пластин. 

В знаменитом произведении Владимира Ивановича Даля указано что Буздыха́н м. стар. род жезла, старшинская, начальничья булава., то есть знак различия начальствующего состава (знак начальственной власти).

История 
Слово, вероятно было заимствовано населением, проживающим к северу, северо-западу от границ Османской империи, после чего проникло в некоторые славянские языки.

Такую булаву по-русски можно назвать шестопером, перначом. Впрочем, и без перевода слово «буздуган, буздоган, буздован» в средние века вошло в словари не только русского, но и польского, сербского, болгарского, венгерского языков.

В русском языке, согласно словарю Даля, буздыган — палица или трость, с комелем или набалдашником, часто окованным металлом.

В районе Приднестровья, этнографически близким к Буковине и Карпатскому региону, буздыганом называли деревянные палицы: молдавские гайдуки устраивали поединки на буздуганах, искусное владение которыми часто решало вопрос — принять или не принять молодого человека в гайдуки.

Примечания

Ссылки 
 
 Мандзяк А. С. Воинские традиции народов Евразии. — Минск, 2002.

Булавы